

Lokalizacje

Niemcy 
 Pyritz – były powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Pyrzyce

Osoby 
 Anja Pyritz – niemiecka kajakarka
 Dana Pyritz – niemiecka kajakarka
 Lutz Pyritz – niemiecki dżokej

Zobacz też 
 Meyer-Pyritz